El Premio al Mejor Defensor del Año (NBA Defensive Player of the Year Award) es otorgado anualmente por la NBA desde 1983. El ganador obtiene, desde 2023, el Trofeo Hakeem Olajuwon en honor a la leyenda de los Rockets, y es seleccionado por un grupo de 24 periodistas deportivos tanto en Estados Unidos como en Canadá, votando cada uno por el primer, segundo y tercer puesto. Cada elección en la primera plaza cuenta 5 puntos, en la segunda son 3 y en la tercera 1. El jugador con mayor suma de puntos totales, a pesar del número de votos en la primera posición, gana el premio.

Dikembe Mutombo y Ben Wallace son los jugadores que más veces han sido galardonados, con 4 premios cada uno, seguidos por Dwight Howard y Rudy Gobert con 3, y Mark Eaton, Sidney Moncrief, Alonzo Mourning, Dennis Rodman, Hakeem Olajuwon, Kawhi Leonard, con dos premios cada uno. 

Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Kevin Garnett y Giannis Antetokounmpo son los cinco jugadores en haber ganado este premio y el MVP de la Temporada de la NBA a lo largo de sus carreras.
Sin embargo, Jordan (en la temporada 1987-88), Olajuwon (en 1993-94) y Antetokounmpo (en 2019-20) son los tres jugadores que ganaron en el mismo año el premio a Mejor Defensor y MVP de la Temporada.

Ganadores

Notas

Títulos 

* En negrita, los jugadores en activo

Véase también 
Mejor Defensor de la NBA Development League

Referencias 
General
 
 

Específicas

Galardones de la NBA